Howell kan syfta på:

 Howell (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Australien 

 Howell, New South Wales, ort, Guyra,

USA 

 Howell, Michigan, countyhuvudort, Livingston County, 
 Howell, Utah, ort, Box Elder County,

Se även
 Mount Howell, ett berg i Antarktis

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar